Fonthill Castle ist der Name folgender Bauwerke:

 Fonthill Castle (Doylestown), Gebäude in Doylestown (Pennsylvania, Bucks County)
 Fonthill Castle (New York), Gebäude in New York City (Stadtbezirk Bronx)

Siehe auch:
 Fonthill Abbey